Kuivasaari kan syfta på:
Torra Mjölö, ö utanför Helsingfors, finska: Kuivasaari
Kuivasaari (ö i Kajanaland), 
Kuivasaari (ö i Satakunta), 
Kuivasaari (ö i Mellersta Finland, Jämsä, lat 61,64, long 24,95), 
Kuivasaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,54, long 25,53), 
Kuivasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,82, long 26,75), 
Kuivasaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski, lat 62,63, long 26,08), 
Kuivasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott), 
Kuivasaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 61,93, long 30,02), 
Kuivasaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski, lat 62,75, long 26,00), 
Kuivasaari (ö i Södra Karelen), 
Kuivasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,85, long 26,59), 
Kuivasaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,36, long 26,42), 
Kuivasaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax), 
Kuivasaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala), 
Kuivasaari (ö i Pihtipudas, Alvajärvi), 
Kuivasaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,21, long 25,99), 
Kuivasaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 60,77, long 25,50), 
Kuivasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,44, long 27,50), 
Kuivasaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,12, long 26,60), 
Kuivasaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 62,09, long 29,75), 
Kuivasaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki, lat 61,94, long 27,66), 
Kuivasaari (ö i Birkaland), 
Kuivasaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki, lat 62,31, long 27,01),